Eodorcadion — род жуков-усачей из подсемейства ламиин.

Описание 
Щиток большой, сильно поперечный, полукруглый. Третий членик усиков очень длинный.

Систематика 
В составе рода:

Примечания

Ссылки 
 Атлас усачей рода Eodorcadion (Cerambycidae) — фотографии М. Л. Данилевского 

Ламиины
Роды жесткокрылых